Бойкович — фамилия.
 Бойкович, Наташа  (род. 1971) — сербская шахматистка, международный мастер (2007) и гроссмейстер (1991) среди женщин.
 Бойкович, Светлана (род. 1947) — одна из самых известных сербских актрис.